Somino steht für:

 Somino (Starogard Gdański), ein Ort in der polnischen Landgemeinde Starogard Gdański
 den russischen Somino-See

SoMiNo ist die Abkürzung für:
 Sonstige Mitarbeits-Note, die beim Abitur in Nordrhein-Westfalen in die Berechnung eingeht

Abkürzung